

Persone
 Ember Moon, ring name di Adrienne Reese (1988) – wrestler statunitense di origini africane
 József Ember (1903-1974) – allenatore di calcio e calciatore ungherese

Altro
 Ember - Il mistero della città di luce (City of Ember) – film del 2008 diretto da Gil Kenan
 Ember – album dei Breaking Benjamin del 2018
 Ember to Inferno – primo album della band Trivium

Pagine correlate 
Embers